Koloběh je specifický oběh látek v přírodním či společenském systému.

ekologie
oběh specifických látek v pozemské přírodě, tedy biogeochemický cyklus.
 koloběh dusíku
 koloběh kyslíku
 koloběh síry
 koloběh uhlíku
 koloběh vody

ekonomie
 koloběh peněz – neodborný výraz pro peněžní oběh 

oceánografie
 proudový koloběh
 severoatlantský koloběh – subtropický proudový koloběh v Atlantském oceánu

sociologie
 koloběh elit, cirkulace elit

sport
 koloběh (sport) – závody v jízdě na koloběžkách včetně MS a ME

technika
 slangové pojmenování kolového mlýna – stroje, v němž je materiál drcen obíhajícím kolem

Související články 
 Cyklus
 Oběh